YYU – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Kapuskasing (Ontario) (Canada)
 yyu – codice ISO 639-3 della lingua yau (Sandaun)